Kruscharska ist der Name folgender Personen:

 Sascha Kruscharska, bulgarische Schauspielerin
 Wioleta Kruscharska (* 1991), bulgarische Biathletin